A műugrás versenyszámait július 17-e és 25-e között rendezték meg a 2009-es úszó-világbajnokság keretei között.

Éremtáblázat

Érmesek

Férfi

Női

Források
Műugrás adatok